Halfrond (aarde), geografische verdeling in een halve bol van de aarde.
 Halfrond (politiek), een vergaderzaal in de vorm van een halve cirkel. Veel parlementaire vergaderingen komen bijeen in een zaal van die vorm, zodat vaak van "het parlementair halfrond" wordt gesproken. In België is dat het geval voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Parlement, maar niet het Waals Parlement. 
 Halfrond (bier), een Belgisch bier.